USS Frederick ist der Name folgender Schiffe der United States Navy:

 USS Frederick (CA-8), späterer Name der USS Maryland (ACR-8), Kreuzer 
 USS Frederick (LST-1184), Panzerlandungsschiff